Тази страница e списък на тенисистите, замесени в допинг скандали.

Най-често използвани стимуланти в тениса са:
 Анаболни стероиди /нандролон, метилтестостерон/ – изграждат мускулна маса
 Бетаблокери – използват се за лечение на сърдечни заболявания и при повишено кръвно налягане
 Диуретици /хидрохлоротиазид, амилорид, канренон, фуросемид/ – изчистват организма от анаболи
 Ефедрин, кокаин, кофеин, метамфетамини – стимулират централната нервна система
 Еритропоетин /ЕПО – кръвен допинг/ – увеличава съдържанието на кислород в кръвта и повишава издръжливостта
 Кленбутерол (покачва мускулната маса), салбутамол – отпускат и отварят дихателните пътища, използват се за лечение на астма

Тенисисти, уличени в употреба на забранени стимуланти

Тенисисти, наказани по други причини

Източници

Външни препратки 
 Анаболни стероиди , Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001 – 2005, Министерство на здравеопазването
 Афери с допинг има и в тениса , посетен на 15.12.2007 г.
 Текущи наказания в тениса

Тенис
Допинг